Гуалтерус Карел Якоб Восмар  (; 1854—1916) — нидерландский ; доктор философии.

Биография
Родился 19 августа 1854 года в нидерландском городке Ауд-Бейерланд в семье литератора  (1826—1888), который в то время служил клерком в кантональном суде. Изучал естественные науки с 1873 по 1878 год в Лейдене и с 1878 по 1879 год в Университете Граца.

В 1880 году Восмар был удостоен Лейденским университетом степени доктора философии.

С 1880 по 1881 год Г. К. Я. Восмар работал на зоологической станции в Неаполе, куда перешел в 1882 году ассистентом Антона Дорна. 

В 1889 году он начал читать лекции по зоологии в качестве приват-доцента в Университете Утрехта, в 1890 году там же назначен исправляющим должность профессора, а в 1894 году Восмар был утверждён руководством экстраординарным профессором. Некоторое время спустя он занялся в Утрехте частной репетиторской практикой, а в 1904 году учёный возглавил кафедру зоологии в Лейденском университете, где и проработал остаток жизни.

Восмар известен своими исследованиями и описаниями губок; он обработал эту группу животных в классическом сочинении «Bronn’s Klassen und Ordnungen der Tierreiches» и особое внимание уделил классификации губок Неаполитанского залива и губок, собранных голландской экспедицией на Зондских островах. Он также обработал губки Новой Земли и Карского моря, собранные экспедицией Виллема Баренца (1882, 1885), а также добытые в  (1899—1900).

Восмар умер 23 сентября 1916 года в городе Лейдене.

Примечания

Ссылки 
 Gualtherus Carel Jacob Vosmaer // viaf.org.

Доктора философии по зоологии